Das Knoxville Challenger 2010 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 14. November 2010 in Knoxville, Tennessee, stattfand. Es war als Teil der ATP Challenger Tour 2010, die siebte Auflage des Turniers und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es für das Einzelturnier eine Qualifikationsrunde, in der aus 16 Teilnehmern vier Startplätze vergeben wurden. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 50.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position drei gesetzte Japaner Kei Nishikori Er gewann das Finale gegen den an Position sechs gesetzten US-Amerikaner Robert Kendrick in zwei Sätzen. Es war Nishikoris fünfter Einzeltitel auf Challenger-Ebene und sein vierter Titel der Saison. Vorjahressieger Taylor Dent trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die an Position drei gesetzten Südafrikaner Rik De Voest und Izak van der Merwe. Sie bezwangen im Finale die ungesetzte Paarung aus den Lokalmatadoren Alex Bogomolov junior und Alex Kuznetsov zwei Sätzen. Die Titelverteidiger Martin Emmrich und Andreas Siljeström traten in diesem Jahr nicht beim Turnier an.

Im Vorfeld des Turniers gab es eine krankheitsbedingte Absage. Der an Position fünf gesetzte Marinko Matosevic konnte aufgrund eines Infekts weder im Einzel noch im Doppel teilnehmen. Im Einzel rückte so der Südafrikaner Fritz Wolmarans in das Hauptfeld, im Doppel die Paarung aus Raven Klaasen, der ebenfalls aus Südafrika stammt, und der US-Amerikaner John Paul Fruttero.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 60 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 55 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Knoxville (Tennessee)